Die Rosiden sind eine Gruppe bedecktsamiger Pflanzen. Sie sind eine der zwei großen Gruppen innerhalb der Eudikotyledonen. Nach der Systematik der Angiosperm Phylogeny Group sind sie kein eigenes Taxon und entsprechen vom Umfang her ungefähr der früheren Unterklasse Rosenähnliche.

Merkmale 
Die Rosiden sind im Wesentlichen durch molekulargenetische Merkmale charakterisiert und es gibt nur wenige morphologische gemeinsame Merkmale. Ihre Blüten besitzen meist eine doppelte Blütenhülle aus Kelch und Krone, wobei die Kronblätter häufig nicht verwachsen sind. Außerdem sind zwei Staubblattkreise vorhanden oder das Androeceum ist sekundär nach innen (zentripetal) oder außen (zentrifugal) vermehrt. Das Gynoeceum ist vielfach septiert. Die Samenanlagen sind crassinucellat, besitzen zwei Integumente und das Endosperm wird nukleär gebildet. An der Basis der Blüten befinden sich oft Diskusnektarien.

Systematik 
Die Rosiden bilden innerhalb der Eudikotyledonen die Hauptgruppe der Superrosiden, die sie zusammen mit den Saxifragales bilden. Sie bestehen aus zwei Gruppen von Ordnungen und einer basal stehenden Ordnung. Ein Kladogramm sieht folgendermaßen aus:

Rosiden 
 Weinrebengewächse (Vitales)

Fabiden 
Die Fabiden (auch Eurosiden I) sind nur durch molekulargenetische Merkmale definiert, morphologische Autapomorphien sind bis jetzt nicht definiert.

Zu den Fabiden zählen folgende Ordnungen:
 Jochblattartige (Zygophyllales)
 Schmetterlingsblütenartige (Fabales)
 Rosenartige (Rosales)
 Buchenartige (Fagales)
 Kürbisartige (Cucurbitales)
 Spindelbaumartige (Celastrales)
 Sauerkleeartige (Oxalidales)
 Malpighienartige (Malpighiales)

Das Kladogramm der Fabiden (Eurosiden I) sieht folgendermaßen aus:

Malviden 
Die Malviden (auch Eurosiden II) sind durch ein Gynoeceum mit einfachen Griffeln gekennzeichnet. Ihre Samen verfügen meist nur über sehr wenig Endosperm.

Zu den Malviden zählen folgende Ordnungen:
 Storchschnabelartige (Geraniales)
 Myrtenartige (Myrtales)
 Crossosomatales
 Picramniales
 Huerteales
 Seifenbaumartige (Sapindales)
 Malvenartige (Malvales)
 Kreuzblütlerartige (Brassicales)

Das Kladogramm der Malviden (Eurosiden II) sieht folgendermaßen aus:

Einzelnachweise 

Bedecktsamer